La Flamengrie puede referirse a:

 La Flamengrie, comuna francesa situada en Aisne.
 La Flamengrie, comuna francesa situada en Norte.